Beweinung Christi ist 
 eine Episode der Passionsgeschichte, siehe Beweinung Christi

der Titel von Kunstwerken
 ein Gemälde von Andrea Mantegna, siehe Beweinung Christi (Mantegna)
 ein Epitaph von Bernhard Strigel, siehe Beweinung Christi (Bernhard Strigel)
 Gemälde von Giovanni Bellini
 Gemälde von Hans Baldung
 Werk von Matthias Grünwald in der Stiftskirche St. Peter und Alexander in Aschaffenburg
Frühwerk von Tilman Riemenschneider in der Wallfahrtskirche Hessenthal in Mespelbrunn